

Persone 
 Duane Whitaker – attore statunitense
 Forest Whitaker – attore statunitense
 John Whitaker Straw – politico britannico
 Joseph Whitaker – imprenditore britannico
 Joseph Isaac Spadafora Whitaker – ornitologo italiano
 Whitaker – famiglia anglo-siciliana

Altro 
 7948 Whitaker – asteroide della fascia principale
 Villa Whitaker – villa di Palermo
 Villa Malfitano – villa di Palermo, sede della fondazione Whitaker
 Whitaker Challenge Cup – torneo di calcio
 Whitaker – Pennsylvania, USA

Un cognome simile è Whittaker.